L'edizione 1933-1934 della Lega Nazionale fu la prima edizione svolta a girone unico in quanto prima dalla fondazione della attuale Lega calcistica nazionale elvetica, e vide la vittoria finale del .
Capocannoniere del torneo fu Leopold "Poldi" Kielholz (), con 40 reti.

Stagione

Novità 
Dalla Lega Nazionale 1932-1933, sono stati retrocessi in Prima Lega 1933-1934, l' e l', mentre dalla Prima Lega 1932-1933, sono stati promossi in Lega Nazionale 1933-1934, il  e il .

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Svizzera 1933-1934.
      Retrocesso in Prima Lega 1934-1935.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica in divenire

Verdetti finali 
 Servette Campione di Svizzera 1933-1934.
 Urania Ginevra, Blue Stars Zurigo e Zurigo retrocesse in Prima Lega 1934-1935.

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
Giornali
Gazzetta Ticinese, annate 1933 e 1934.
L'Express, annate 1933 e 1934.
L'Impartial, annate 1933 e 1934.
Le Temps, annate 1933 e 1934.
Tribune de Lausanne, annate 1933 e 1934.

Collegamenti esterni
  Stagione 1933/34 su RSSSF.
  Archivio digitalizzato de "L'Express".
  "Gazzetta Ticinese", archivio digitalizzato su cbt.ti.ch. (richiede plugin DjVu per la lettura delle pagine).
  Archivio digitalizzato de "L'Impartial".
  Archivio digitalizzato de "Le Temps".
  Archivio digitalizzato della "Gazette de Lausanne".
  Archivio digitalizzato della "Tribune de Lausanne".

Calcio nel 1933
Calcio nel 1934
1933-1934